Source (englisch/französisch für „Quelle“) steht für:
 La Source (1866), ein Ballett von Arthur Saint-Léon mit Musik von Ludwig Minkus und Léo Delibes
 La Source des femmes (2011), französisch-belgisch-italienisch-marokkanischer Spielfilm von Radu Mihăileanu 
 Source (The-Duskfall-Album), Musikalbum der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band The Duskfall (2003)
 Source (Nubya-Garcia-Album), Musikalbum der britischen Musikerin Nubya Garcia (2020)
 Source (Kunstwerk), von Elena Paroucheva in Frankreich (2003)
 Source (Spiel-Engine), Spiel-Engine von Valve
 Quelltext, source code eines Computerprogramms
 Operation Source, im Zweiten Weltkrieg ein Unternehmen der Alliierten
 Programmierbefehl zum Einbinden von Befehlen aus einer Datei in der Bash (Shell)
 elektronisch ein Anschluss bei einem Feldeffekttransistor
 SOURCE, israelischer Hersteller von Wandersandalen und Trinksystemen

Person: 
 Criss Source (* 1978), deutscher DJ, Musikproduzent und Plattenlabel-Inhaber

Siehe auch:

 The Source (Begriffsklärung)
 Sorce (Familiennamen)
 Quelle (Begriffsklärung)